Ки́мберли (Ким) Так (, урожд. Ки́мберли (Ким) Вил, ; ) — канадская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (заняли  десятое место). .

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза (2002, ).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, муж Уэйн Так — тоже кёрлингист, они вместе многократно играли в смешанных парах и командах, в т. ч. на .

Вместе с Уэйном является владельцем и одним из основных сотрудников компании по изготовлению камней для кёрлинга Canada Curling Stone Co., камни производства этой компании используются на многих важных турнирах в Канаде, в том числе и на чемпионатах провинций и Канады, фигурируют при показе матчей по кёрлингу в художественном фильме «Парни с мётлами».

Примечания

Ссылки 
 Kimberly Tuck - Curling Canada Stats Archive
 Kim Tuck - Curling Canada Stats Archive
 
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу